

Localidades

Saint-Géry (Dordonha)
Saint-Géry (Lot)

Desambiguações de topônimos